Plaatsen
 Healey (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Healey (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland

 Automerk
 Austin-Healey, een Brits automerk
 Donald Healey, een Brits automerk

 Personen
 Denis Healey (1917-2015), Brits politicus
 Edna Healey (1918-2010), Brits schrijfster

Zie ook
 Healy (doorverwijspagina)